Марты́шкино — остановочный пункт Октябрьской железной дороги на участке Санкт-Петербург — Калище в историческом районе Мартышкино города Ломоносова.

История 
Название этого старинного дачного посёлка в окрестностях Петербурга продолжает череду «орнитологических» наименований на южном побережье Финского залива — Лебяжье и Чайка, издавна служивших местом остановки перелётных водоплавающих птиц: лебедей, чаек, крачек или мартышей — разновидности небольших чаек. Имеются фотографии платформы Мартышкино, сделанные в 1911 году, хотя по данным справочника «железнодорожные станции СССР» платформа была открыта только в 1914 году. Исторические короткие боковые платформы были впоследствии заменены более длинными, а деревянные здания вокзала — железобетонным навесом с билетной кассой у южной платформы. Также через железную дорогу был построен пешеходный мост.

В 1975 году на здании вокзала была установлена памятная доска «Из района Мартышкино в годы Великой Отечественной войны бронепоезда КБФ „Балтиец“ и „За Родину“ наносили сокрушительные удары по немецко-фашистским захватчикам». В начале 2000-х годов билетная касса была закрыта, и вновь открыта в 2009. После этого в здании вокзала несколько лет располагался магазин. Весной 2020 здание вокзала было снесено. Некоторые электропоезда следуют через платформу без остановки.

Примечания

Ссылки 
 Санкт Петербург-Ораниенбаум. Вокзалы и станции
 Фотография платформы 

Остановочные пункты Санкт-Петербург — Витебского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Санкт-Петербурга
Транспорт Ломоносова